Lumpp est un patronyme porté notamment par :

 Georges Lumpp (1874-1934), rameur français ;
 Ray Lumpp (1923-2015), joueur américain de basket-ball.

Homonymie de patronyme